Флаг муниципального образования Ка́дуйский муниципальный район Вологодской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 13 сентября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2255.

Описание флага

Первый флаг 
Первый флаг района был утверждён 12 апреля 2006 года Решением муниципального Собрания Кадуйского муниципального района № 58:

Флаг Кадуйского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2 x 3 с изображением цветовых полей и фигур, соответствующих изображению герба Кадуйского муниципального района: «В зелёном поле тонко окаймлённая серебром фигура лазоревого цвета (синего, голубого), расположенная горизонтально вдоль всего полотнища, обременённая у древка падающей громовой стрелой, а в средней части — серебряным карпом и сопровождаемая симметричным размещением на зелёном поле золотыми бочонками: вверху — бочонком для масла, внизу — для вина».

Действующий флаг 
Через пять месяцев, 13 сентября 2006 года, предыдущий флаг был отменён и, Решением муниципального Собрания Кадуйского муниципального района № 111, был утверждён новый флаг района:

Флаг Кадуйского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2 x 3 с изображением цветовых полей и фигур, соответствующих изображению герба Кадуйского муниципального района: «В зелёном поле тонко окаймлённая серебром фигура лазоревого цвета (синего, голубого), расположенная вертикально вдоль всего полотнища, обременённая в средней части падающей громовой стрелой, а в нижней части — серебряным карпом и сопровождаемая симметричным размещением на зелёном поле золотыми бочонками: слева — бочонком для масла, справа — для вина (в зеркальном отражении)».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Кадуйского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Синяя полоса, расширяющаяся в виде трапеции с белой каймой, символизирует реку Сухону.

Падающая жёлтая громовая стрела символизирует Череповецкую ГРЭС.

Рыба карп символизирует ОАО «Кадуйрыба», расположенное на термальных водах Череповецкой ГРЭС.

Бочонок для масла символизирует ОАО «Севертара», специализирующееся на выпуске упаковки для пищевых продуктов. Основная его продукция — фанерно-штампованные бочки, литровые бочонки для сливочного масла, а также полимерная тара.

Бочонок для вина символизирует ОАО «Кадуйский винодельческий завод», производящий настойки из местного сырья.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением молнии
Флаги с изображением рыбы
Флаги с изображением бочки